Куаксилотитла има више значења:

 Куаксилотитла (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куаксилотитла (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику